Alkoholmeter har flere betydninger:

 Alkoholmeter – et apparat til at måle en persons alkoholpromille.
 Alkoholmeter (væsker) – et apparat til at måle en væskes indhold af alkohol.